Ял (, до 4.02.1991 года — Гребень) — остров в Апшеронском заливе Каспийского моря, поблизости от средне-восточного побережья Азербайджана. Один из островов Апшеронского архипелага, расположен на северо-западе от крупного острова Чилов. Рельеф равнинный, относительно уровня океана расположен на высоте −29 метров. Остров необитаем. Издалека похож на лодку типа яла.

Примечания 

Апшеронский архипелаг
Острова Азербайджана
Острова Каспийского моря